Het seizoen 2016/17 was de tweede editie van de Belgische Super League Vrouwenvoetbal. De competitie start in de zomer van 2016 en eindigde in mei 2017.

Het was de bedoeling dat de Super League zou bestaan uit twee delen: een eerste waarin alle acht ploegen tegen elkaar speelden en een tweede met play-offs, waarin de eerste vier ploegen zouden spelen voor de titel en de laatste vier het tegen elkaar zouden opnemen om een degradatie naar Eerste klasse te ontlopen.

Al na  één seizoen werd de competitie echter noodgedwongen hervormd: door het opheffen van Lierse A bleven er amper zeven ploegen over, waardoor sommige ploegen amper 16 wedstrijden op een heel seizoen zouden spelen. Om dit te voorkomen, werd op het laatste nippertje de competitie nog gewijzigd naar een formule waarin alle teams het vier keer tegen elkaar opnemen - twee keer uit en twee keer thuis.

Clubs
Zeven van de acht ploegen uit het eerste seizoen van de Super League bleven in de hoogste afdeling: AA Gent, Anderlecht, Eva's Tienen, Heist, KRC Genk, OHL en Standard.

Aangezien geen enkele aangezochte ploeg te kennen gaf te willen promoveren, ging de competitie van start met zeven ploegen.

Klassement

Tabel

Deze tabel is inclusief de uitspraak van het Sportcomité in de zaak-Imke Courtois, waarbij Standard vier punten in mindering kreeg, ten voordele van AA Gent (+1) en OH Leuven (+3).

Legenda

Positieverloop per club

Uitslagen 

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Speeldag 4

Speeldag 5

Speeldag 6
Vlak voor deze speeldag deed de KBVB uitspraak in de zaak die AA Gent en OH Leuven hadden aangespannen tegen Standard Luik, over het (vermeende) niet-speelgerechtigd zijn van Imke Courtois. Het sportcomité gaf de klagers gelijk en zette de 1-1-draw in Gent en het 2-0-verlies van OHL om in twee forfaitnederlagen voor Standard. De Luikenaars kunnen nog in beroep gaan, maar dat werkt niet opschortend. Vanaf speeldag 6 is de stand dus aangepast.

Speeldag 7

Speeldag 8

Speeldag 9

Speeldag 10

Speeldag 11

Speeldag 12

Speeldag 13

Speeldag 14

Speeldag 15

Speeldag 16

Speeldag 17

Speeldag 18

Speeldag 19

Speeldag 20

Speeldag 21

Speeldag 22

Speeldag 23

Speeldag 24

Speeldag 25

Speeldag 26

Speeldag 27

Speeldag 28

2016/17
Belgisch competitievoetbal 2016/17